Национальная сельскохозяйственная библиотека США расположена в Белтсвилле, штат Мэриленд. Это одна из пяти национальных библиотек Соединённых Штатов, входящая в число крупнейших отраслевых
научных библиотек мира.
Библиотека основана в 1862 году благодаря указу Авраама Линкольна, и постепенно развиваясь, превратилась в огромное хранилище книг, а также в главный цифровой информационный и координационный
центр Министерства сельского хозяйства страны. В 2000 году было принято решение назвать библиотеку именем основателя.
В фондах учреждения содержится не только большой ассортимент современных изданий, но и редкие документы, имеющие также большую историческую ценность (начиная с 15-16 в.), периодика, фотографии,
аудиовизуальные материалы и многое другое.

Примечания

Ссылки 
 

Сельская
Библиотеки Мэриленда
Организации, основанные в 1862 году
Научные библиотеки США